Натуральне число 501
 501 рік до нашої ери
 501 рік нашої ери